Lingüística: Tractat (literatura), gènere literari pertanyent a la didàctica, que consisteix en una exposició integral, objectiva i ordenada de coneixements sobre una qüestió concreta 
 Dret: 
 Tractat internacional, acord entre dos o més estats sobirans (o altres subjectes de dret internacional), sotmès al dret internacional i que crea una obligació jurídica per als mateixos 
 Tractat de pau, acord entre dues parts en conflicte armat 
 Tractat comercial, acord sotmès al dret internacional i subscrit entre dos o més països per regular les relacions comercials